«Су́пер Но́ва» () — латвийский футбольный клуб, основанный в 2002 году. С 2022 года представляет город Саласпилс.

История 
Клуб «Супер Нова» был основан в 2002 году на базе Рижской 62-й средней школы и был представлен командами только в детско-юношеских первенствах Латвии.

В декабре 2013 года «Супер Нова» вместе с двумя другими детскими клубами ‒ «Олайне» и рижской «Балтикой» ‒ образовали объединённую футбольную академию «Олайне», главная команда которой была заявлена в Первую лигу.

В 2017 году «Супер Нова» вышла из состава объединённой футбольной академии «Олайне» и создала главную команду клуба, которая была заявлена во Вторую лигу.

В 2018 году по итогам лицензионного процесса «Супер Нова» получила лицензию для участия в Первой лиге. Два сезона подряд ‒ в 2018 и 2019 году ‒ клуб занимал второе место в Первой лиге, но уступал в переходных матчах за право участвовать в Высшей лиге.

В 2021 году клуб занял третье место в Первой лиге и завоевал путёвку в Высшую лигу.

28 января 2022 года по итогам лицензионного процесса «Супер Нове» была присвоена лицензия ЛФФ-А, необходимая для участия в Высшей лиге. В тот же день клуб объявил, что будет проводить домашние матчи в Саласпилсе.

В 2022 году по итогам последнего тура сезона клуб занял последнее место и должен был покинуть Высшую лигу.

30 января 2023 года клуб, вследствие отказа «Спартака» от прохождения лицензирования, получил необходимую для участия в Высшей лиге лицензию. Клуб подтвердил, что продолжит играть в Саласпилсе.

Результаты выступлений

Текущий состав команды 
 По состоянию на 11 марта 2023 года

Официальные лица

Главные тренеры 
  Сергей Голубев (2017)
  Юргис Калнс (2018)
  Олег Благонадеждин (2019)
  Николай Люблин (2019)
  Виктор Нестеренко (2019—2020)
  Александр Страдыньш (2020) — и. о.
  Андрей Лапса (с 2021 по 4 июня 2022)
  Игорь Кораблёв (4 — 29 июня 2022) — и. о.
  Александр Колинько (29 июня — 15 ноября 2022)
  Игорь Кораблёв (9 января — 6 февраля 2023) — и. о.
  Александр Колинько (с 6 февраля 2023)

Рекорды клуба 
 Самая крупная победа: 11:0 («Гробиня», 2019).
 Самая крупная победа в Первой лиге: 11:0 («Гробиня», 2019).
 Самая крупная победа во Второй лиге: 9:1 («Сеньчи», 2017).
 Самая крупная победа в Кубке Латвии: 6:0 («Цесис», 2021).
 Наиболее крупное поражение: 0:6 («Рига», 2019).
 Наиболее крупное поражение в Первой лиге: 0:5 («Albatroz/Елгава», 2021; «Ауда», 2021).
 Наиболее крупное поражение во Второй лиге: 0:3 («Салдус/Броцени», 2017).
 Наиболее крупное поражение в Кубке Латвии: 0:6 («Рига», 2019).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Латвии
Футбольные клубы Риги